Friedrich Lang (?–?) az Osztrák–Magyar Monarchia öt légi győzelmet arató ász hidroplánpilótája
 Friedrich Lang (1915–2003) a Luftwaffe pilótája